Gaspare Capparoni – scultore e incisore italiano
Giuseppe Capparoni – pittore e incisore italiano
Kaspar Capparoni – attore italiano
Pietro Capparoni – medico e storico della medicina italiano
Silverio Capparoni – pittore italiano